092  – codice che designa l'Osservatorio astronomico Torun-Piwnice, in Polonia